Włodzimierz Doroszkiewicz – świeckie nazwisko Bazylego (Doroszkiewicza), prawosławnego biskupa, metropolity warszawskiego i całej Polski
 Włodzimierz Doroszkiewicz – duchowny prawosławny PAKP i ROCOR 
 Włodzimierz Doroszkiewicz – polski biolog